La denominación Flat Rock puede hacer referencia a distintas localidades de Estados Unidos:

 Flat Rock, una villa ubicada en el condado de Henderson en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Flat Rock, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Surry en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 East Flat Rock, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Henderson en el estado estadounidense de Carolina del Norte.